Der Volvo 460 ist eine Stufenhecklimousine der 400er-Serie (440/460/480), die von Anfang 1989 bis Mitte 1996 gebaut wurde.

Von 1989 bis 1992 war er zunächst nur mit 1,7-Liter-Ottomotoren verfügbar, einem Saugmotor mit Vergaser und 59 kW (80 PS) oder 66 kW (90 PS), der mit Katalysator 57 kW (77 PS) oder 64 kW (87 PS) leistete. Er war auch mit Benzineinspritzung und 78 kW (106 PS) erhältlich, mit Katalysator leistete er so 75 kW (102 PS). Hinzu kam ein mit Turbolader aufgeladener Motor mit 88 kW (120 PS).

Nach der großen Modellpflege im Herbst 1993 war er mit verschiedenen Otto- und Dieselmotoren verfügbar, deren Hubraum von 1,6 bis 2,0 Liter reichte und die zwischen 60 und 88 kW (82–120 PS) leisteten. Sie wurden von Renault gebaut, aber die Renault-Konstruktionen waren mit Hilfe des Porsche-Entwicklungszentrums in Weissach für Volvo technisch verfeinert worden. Am meisten gefragt war der 460 in der 1.8-i-Version mit 66 kW (90 PS). Als Getriebe waren ein Fünfgang-Handschaltgetriebe sowie ein ZF-Vierstufen-Automatikgetriebe oder ein automatisches stufenloses Schubgliederbandgetriebe lieferbar.

Ab Herbst 1993 gab es auch einen 1,9-Liter-Turbodiesel-Motor von Renault, der 66 kW (90 PS) leistet. Serienmäßig sind hier ein Ladeluftkühler sowie ein Oxidations-Katalysator zur Abgasreinigung. Dieser Motor wurde nur mit dem Fünfgang-Handschaltgetriebe angeboten.

Produziert wurde der Volvo 460 im ehemaligen DAF-Werk Born (Niederlande) von Nedcar, das später in ein Gemeinschaftsunternehmen von Mitsubishi und Volvo überging.

Motoren

Weblinks 

460
Fahrzeug der Kompaktklasse
Limousine

en:Volvo 460
nl:Volvo 460
sv:Volvo 460